Нуає́-сюр-Жабро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південний схід від Парижа, 110 км на північний схід від Марселя, 30 км на захід від Дінь-ле-Бена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 195 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 460,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Нуає-сюр-Жаброн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Нуає-сюр-Жаброн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альпи Верхнього Провансу

Примітки 

Муніципалітети департаменту Альпи Верхнього Провансу